Jméno a příjmení David Novotný má více nositelů:

 David Jan Novotný (* 1947) – vysokoškolský pedagog, spisovatel, scenárista a publicista
 David Novotný (* 1969) – český herec
 David Novotný (mykolog) (* 1971) – český mykolog